Os Jogos Asiáticos de Artes Marciais de 2009 foram a primeira edição do evento, ocorrida em Bangkok, na Tailândia.

Marketing

Logotipo 
O logotipo dos Jogos de Bangkok traz as letras A, de Ásia, e M, de Artes Marciais, entrelaçadas de modo a representar modernidade e simplicidade. As cores são a vermelha, cor do Conselho Olímpico da Ásia, e dourada, cor do Reino da Tailândia. No topo da imagem, o sol vermelho, símbolo da federação continental.

Mascote 
Hanuman é um deus macaco na filosofia hindu, escolhido para ser a mascote dos Jogos de Bangkok por ter habilidades para o combate.

Esportes 
As seguintes modalidades formam o programa dos Jogos (entre parêntesis, o número de eventos):

 Caratê 
 Jiu-jitsu 
 Judô 
 Kickboxing 
 Kurash 

 Muay Thai 
 Pencak Silat 
 Taekwondo 
 Wushu 
|}

Países participantes 
40 países participaram do evento:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|}

Calendário 
Este é o calendário dos Jogos de Bangkok:

{| class="wikitable" style="margin:0.5em auto; font-size:90%; line-height:1.25em;" width=70%
|-
!width="10%"|Agosto
!width="4%"|1
!width="4%"|2
!width="4%"|3
!width="4%"|4
!width="4%"|5
!width="4%"|6
!width="4%"|7
!width="4%"|8
!width="4%"|9
!width="6%"|Finais
|-
| Cerimônias ||bgcolor=#00cc33 align=center|●|| || || || || || || ||bgcolor=#ee3333 align=center|●||
|- align="center"
| align="left" | Caratê
|
|
|
|
|
| bgcolor=#ffcc00 | 3
| bgcolor=#ffcc00 | 4
| bgcolor=#ffcc00 | 3
|
| 10
|- align="center"
| align="left" | Jiu-jitsu
|
|
|
| bgcolor=#ffcc00 | 2
| bgcolor=#ffcc00 | 3
| bgcolor=#ffcc00 | 2
|
|
|
| 7
|- align="center"
| align="left" | Judô
|
| bgcolor=#ffcc00 | 8
| bgcolor=#ffcc00 | 6
|
|
|
|
|
|
| 14
|- align="center"
| align="left" | Kickboxing
|
|
| bgcolor="#3399ff"|
| bgcolor="#3399ff"|
| bgcolor="#3399ff"|
|
| bgcolor=#ffcc00 | 10
|
|
| 10
|- align="center"
| align="left" | Kurash
|
|
|
|
|
| bgcolor=#ffcc00 | 4
| bgcolor=#ffcc00 | 5
| bgcolor=#ffcc00 | 5
|
| 14
|- align="center"
| align="left" | Muay Thai
|
| bgcolor="#3399ff"|
| bgcolor="#3399ff"|
| bgcolor="#3399ff"|
| bgcolor="#3399ff"|
|
| bgcolor=#ffcc00 | 15
|
|
| 15
|- align="center"
| align="left" | Pencak silat
|
|
| bgcolor="#3399ff"|
| bgcolor="#3399ff"|
| bgcolor="#3399ff"|
|
| bgcolor=#ffcc00 | 11
|
|
| 11
|- align="center"
| align="left" | Taekwondo
|
| bgcolor=#ffcc00 | 4
| bgcolor=#ffcc00 | 4
| bgcolor=#ffcc00 | 4
| bgcolor=#ffcc00 | 4
|
|
|
|
| 16
|- align="center"
| align="left" | Wushu
|
|
|
|
| bgcolor=#ffcc00 | 2
| bgcolor=#ffcc00 | 1
| bgcolor="#3399ff"|
| bgcolor=#ffcc00 | 8
|
| 11
|-
!Finais!! !! 12 !! 10 !! 6 !! 9 !! 10 !! 45 !! 16 !!  !!108

Quadro de medalhas 
 País sede destacado.

Ligações externas